Новотроицкий сельсовет — сельское поселение в Минусинском районе Красноярского края Российской Федерации.

Административный центр — деревня Быстрая.

История 
В 2015 году административный центр был перенесён из села Новотроицкого в деревню Быструю.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Новотроицкий сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Журавлев Василий Игоревич. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Минусинского района
Сельские поселения Красноярского края